«Miguel Ángel Pérez» - conjunto del nombre propio Miguel-Ángel y el apellido Pérez - puede referirse a:

Personajes 
 Miguel Ángel Pérez Álvarez (1952-2006), voleibolista español - conocido como "Chupi".
 Miguel Ángel Pérez Eranio (1950-), futbolista argentino (:w:fr).
 Miguel Ángel Pérez García (1958-), político español (:w:gl).
 Miguel Ángel Pérez Lasa (1967-), árbitro español.
 Miguel Ángel Pérez Oca (1944-), escritor e ilustrador científico español.
 Miguel Ángel Pérez Pilipiux (1947-), futbolista argentino (español).
 Miguel Ángel Pérez Sarmiento (1979-), futbolista mexicano.
 Miguel Ángel Pérez Tello (1957-1986), ciclista español (:w:en).
 Miguel Ángel Pérez Treacy (1905-1958), futbolista costarricense - conocido como "Lito".

Apellido compuesto
 Miguel Ángel Pérez de Juan (1956-), cardiólogo y político español (:w:gl).

Toponimia 
 Estadio Miguel Ángel "Lito" Pérez, Puntarenas, Costa Rica.